Weitzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Weitzmann (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Carl Borromäus Weitzmann (1767–1828), deutscher Jurist und schwäbischer Dialektdichter
 Carl Friedrich Weitzmann (1808–1880), deutscher Musiktheoretiker
 Hannibal Weitzmann (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Josepha Weitzmann-Fiedler (1904–2000), deutsch-amerikanische Kunsthistorikerin
 Kurt Weitzmann (1904–1993), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Weitzman
 Weizman
 Weizmann